Hail Caesar, una pel·lícula de comèdia dirigida per Anthony Michael Hall.
 "Hail Caesar", una cançó de 1995 d'AC/DC.
 Hail, Caesar!, una pel·lícula de comèdia i thriller de 2016 dirigida pels germans Coen.